Episimus is een geslacht van vlinders van de familie van de bladrollers (Tortricidae), uit de onderfamilie van de Olethreutinae.

Soorten